Фінал Кубка Іспанії з футболу 2004 — футбольний матч, що відбувся 17 березня 2004 року. У ньому визначився 102-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt

Фінали кубка Іспанії з футболу
2004 у футболі
2004 в іспанському спорті